Bengt Kafle kan avse:
Bengt Kafle (–1636) – den äldre, en svensk landshövding i Jönköpings och Kronobergs län
Bengt Kafle den yngre (1665–1715) – levde utan tjänst i Almunge socken